Bronikowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bronikowo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bronikowo, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Bronikowo, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Bronikowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie